А́льбрехт (, от древнегерм. Adelberaht) — немецкое мужское имя, встречающееся также в роли фамилии. Другие варианты того же имени — Альберт, Абель, Брехт. Имя Альбрехт носили некоторые европейские (преимущественно немецкие) монархи и князья (включая императоров Священной Римской империи) и другие представители знаменитых родов, в том числе Гогенцоллернов и Габсбургов.

Личное имя 
 Альбрехт фон Гальберштадт — средневерхненемецкий поэт, переводчик XIII века.
 Альбрехт Глазер (род. 1942) — немецкий консервативный политик.
 Альбрехт Дюрер (1471—1528) — немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. 
 Альбрехт фон Бонштеттен (1442—1504) — швейцарский историк-гуманист.
 Альбрехт Медведь (1100—1170) — первый маркграф Бранденбурга.
 Альбрехт (граф Голландии) (1336—1404) — герцог Баварии, граф Голландии, Геннегау и Зеландии.
 Альбрехт Мекленбургский (ок. 1340—1412) — король Швеции.
 Альбрехт Бранденбургский (1490—1545) — архиепископ магдебургский и майнцский.
 Альбрехт (герцог Пруссии) (1490—1568) — последний великий магистр Тевтонского ордена и первый герцог Пруссии.
 Альбрехт Фридрих (1553—1618) — второй герцог Пруссии.
 Альбрехт Саксен-Эйзенахский (1599—1644) — герцог Саксен-Эйзенахский.
 Альбрехт Саксен-Кобургский (1648—1699) — герцог Саксен-Гота-Альтенбургский, затем — Саксен-Кобургский.
 Альбрехт Прусский (1809—1872) — принц прусский.
 Альбрехт Австрийский (1817—1895) — эрцгерцог Австрийский, герцог Тешенский, генерал-фельдмаршал прусской и русской армий.
 Альбрехт Прусский (1837—1906) — принц прусский.
 Альбрехт Вюртембергский (1865—1939) — герцог Вюртембергский, германский военачальник, генерал-фельдмаршал.

Фамилия 
 Альбрехт, Ада Долорес — соосновательница международной организации Новый Акрополь.
 Альбрехт, Александр Иванович (1788—1828) — российский генерал-лейтенант.
 Альбрехт, Альвин-Бродер (1903—1945) — немецкий военно-морской офицер, один из адъютантов Адольфа Гитлера.
 Альбрехт, Ахим (род. 1961) — немецкий профессиональный культурист.
 Альбрехт, Бальтазар Августин (1687—1765) — немецкий художник.
 Альбрехт, Ванда (1881—1941) — литовская писательница.
 Альбрехт, Вильгельм Эдуард (1800—1876) — немецкий профессор юриспруденции.
 Альбрехт, Владимир Янович (род. 1933) — математик, писатель, автор известного сочинения «Как быть свидетелем» (1976).
 Альбрехт, Георг фон (1891—1976) — немецкий композитор и педагог.
 Альбрехт, Герд (1935—2014) — немецкий дирижёр.
 Альбрехт, Герман Александрович (1878—1934) — основатель НИИ протезирования, организатор производства протезов для увечных красноармейцев.
 Альбрехт, Густав (1825—1901) — немецкий органист.
 Альбрехт, Даниэль (род. 1983) — швейцарский горнолыжник, чемпион мира 2007 года.
 Альбрехт, Евгений (1872—1908) — немецкий патологоанатом, профессор патологии, директор Патологического института имени доктора Зенкенберга.
 Альбрехт, Евгений Карлович (1844—1894) — скрипач и педагог Российской империи.
 
 Альбрехт, Каролина (урожденная Горциан; 1802—1875) — актриса немецкого театра в Санкт-Петербурге и автор «Мемуаров».
 Альбрехт, Килиан (род. 1973) — австрийский и болгарский горнолыжник.
 Альбрехт, Конрад (1880—1969) — немецкий военно-морской деятель, генерал-адмирал.
 Альбрехт, Леонид Павлович (1872—1942) — русский, советский живописец, реставратор, сотрудник Эрмитажа.
 Альбрехт, Лиза (1896—1958) — немецкий политик, депутат первого бундестага ФРГ.
 Альбрехт, Марк (род. 1964) — немецкий дирижёр.
 Альбрехт, Михаэль фон (род. 1933) — немецкий филолог-классик.
 Альбрехт, Петер-Алексис (род. 1946) — немецкий юрист и криминолог.
 Альбрехт, Рафаэль (1941—2021) — аргентинский футболист.
 Альбрехт, Самуэль (род. 1981) — бразильский яхтсмен, участник летних Олимпийских игр 2008 года.
 Альбрехт, Теодор (1922—2010) — немецкий предприниматель, основатель сети продовольственных магазинов-дискаунтеров Aldi.
 Альбрехт, Фран (урождённый Франц Альбрехт; 1889—1963) — словенский поэт, редактор, мэр Любляны с 1945 по 1948 годы.
 Альбрехт, Ханс (1919—2008) — немецкий коммунист, политик ГДР, секретарь окружного комитета СЕПГ в Зуле.
 Альбрехт, Эрнст (1930—2014) — немецкий политик, премьер-министр Нижней Саксонии (1976—1990).
 Альбрехт-Лоретан, Бриджитт (род. 1970) — швейцарская лыжница, призёрка Олимпийских игр.

См. также 
 Альбрехт I
 Альбрехт II
 Альбрехт III
 Альбрехт IV
 Альбрехт V
 Альберт (значения)

Примечания 

Немецкие мужские имена